Sportmedaille steht für
Niedersächsische Sportmedaille
Sportmedaille der Stadt Karlsruhe
Sportmedaille der Stadt Worms
 Niederländische Sportmedaille (Vaardigheidsmedaille van de Nederlandse Sport Federatie)
Siehe auch
Sportverdienstmedaille
Medaille#Sportmedaillen